La Serie C1 1979-1980 è stata la seconda edizione del terzo livello del campionato italiano di calcio, disputato tra il 30 settembre 1979 e l'8 giugno 1980 e concluso con la promozione del , del , del  e del .

Stagione

Girone A

Stagione

Il ,con 48 punti, fu la prima squadra ad essere promossa in Serie B: i lombardi (allenati da un Eugenio Fascetti all'esordio in panchina) ritrovarono i cadetti dopo solo un anno, conquistando la matematica promozione il 1º giugno con la vittoria in casa per 1-0 contro un  che si vede mancare la promozione a discapito dei cugini del  (all'epoca incorporata nella provincia di Forlì) che, proprio in quella giornata con la vittoria a Lecco riconquistò la B anch'essi dopo un anno.

Condannata alla C2 già da tempo, la , lo stesso , l',e il .

Squadre partecipanti

Allenatori

Classifica finale 

Legenda:
       Promosse in Serie B 1980-1981
       Retrocesse in Serie C2 1980-1981

Regolamento
Due punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta. 
A parità di punteggio squadre a pari merito. Le squadre venivano classificate in base alla differenza reti soltanto per la zona retrocessione. In caso di pari merito in zona promozione si doveva giocare una gara di spareggio.

Risultati

Tabellone

Calendario

Statistiche

Individuali

Classifica marcatori

Girone B

Stagione
Fu il  a vincere il girone B e a tornare in seconda serie dopo tre anni: gli etnei arrivarono primi con 44 punti; a seguire i siciliani al secondo posto furono i pugliesi del  a quota 42 punti che ritrovarono immediatamente la B dopo aver subito due retrocessioni di fila dalla A alla C. Sfuma invece la promozione per il , che proprio contro i diavoletti pugliesi persero lo scontro diretto del 25 maggio per 2-0, venendo estromessi definitivamente dalla corsa alla Serie B.

Scendono in C2 le abruzzesi  e  (rispettivamente 28 e 25 punti), i toscani del  (28 punti),e i marchigiani dell' (anch'essa 28 punti); salve  (31 punti) e  (32 punti).

Squadre partecipanti

Allenatori

Classifica finale 

Legenda:
       Promosse in Serie B 1980-1981
       Retrocesse in Serie C2 1980-1981

Regolamento
Due punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta. 
A parità di punteggio squadre a pari merito. Le squadre venivano classificate in base alla differenza reti soltanto per la zona retrocessione. In caso di pari merito in zona promozione si doveva giocare una gara di spareggio.

Risultati

Tabellone

Calendario

Statistiche

Individuali

Classifica marcatori

Note

Collegamenti esterni

1979
Calcio nel 1979
Calcio nel 1980